Albéric Schotte, dit Briek Schotte (1919-2004), coureur cycliste belge ;
 Emmanuel Schotté, ancien militaire et acteur français ;
 Frans Schotte (né en 1947), homme d'affaires belge ;
 Gerrit Schotte (né en 1974), homme politique néerlandais, premier ministre de Curaçao ;
 Jacques Schotte (1928-2007), psychiatre et psychanalyste belge ;
 Jan-Pieter Schotte (1928-2005), missionnaire, évêque, cardinal membre de la curie romaine ;
 Romanie Schotte (née en 1997), Miss Belgique 2017 ;
 William Schotte (né en 1951), chanteur, musicien et compositeur français.

Noms dérivés 
 Grand Prix Briek Schotte, course cycliste dans la province de Flandre-Occidentale, en Belgique.

Voir aussi